Dongusuchus (le crocodile de la rivière Donguz), est un genre éteint d'archosauriens qui a vécu au Trias moyen (Ladinien). Ses restes fossiles ont été retrouvés dans la formation géologique de Donguz sur les bords de la rivière du même nom, dans l'oblast d'Orenbourg dans le sud de la Russie d'Europe. Cette formation date du Trias moyen de l'Anisien et du Ladinien inférieur.

Dongusuchus fait partie de la « faune à Eryosuchus » du nom du capitosauridé Eryosuchus, le fossile le plus courant dans ce paléobiote.

Ce genre n'est connu que par une seule espèce : Dongusuchus efremovi, décrite par A. G. Sennikov en 1988.

Classification 
Sennikov en 1988 et Gower et Sennikov en 2000 ont considéré Dongusuchus comme un rauisuchien gracile avec un long cou flexible, une singularité parmi les membres de cet ordre qui sont des animaux plutôt trapus avec des cous courts.

En 2009, Sterling Nesbitt suggère que Dongusuchus serait un archosauriforme non-archosaure, plus évolué que le genre Erythrosuchus.

À la suite d'une étude phylogénétique conduite en 2016 par M. D. Ezcurra et de la description d'un nouveau genre proche, Teleocrater, Nesbitt et une équipe internationale de dix paléontologues définissent en 2017 le clade des Aphanosauria, comme le plus inclusif contenant Teleocrater rhadinus et Yarasuchus deccanensis, mais pas Passer domesticus ou Crocodylus niloticus. Leur cladogramme ci-dessous montre la position de Dongusuchus dans une polytomie, incluant aussi les genres  Yarasuchus et Teleocrater, en groupe frère du genre brésilien Spondylosoma :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1988